dowodzenie w logice
 dowodzenie w matematyce
 dowodzenie w retoryce
 dowodzenie w wojsku

Zobacz też: dowód.